BCS steht für:
 Baja California Sur, den Bundesstaat in der Südhälfte der mexikanischen Halbinsel Niederkalifornien
 Banking Communication Standard, ein Verfahren für elektronische Unterschriften beim Onlinebanking
 Battered-Child-Syndrom, ein durch Gewaltanwendung verursachter Gesundheitsschaden eines Kindes
 Bayer CropScience, Teilkonzern der Bayer AG
 Berlin-Charlottenburger Straßenbahn
 Better Call Saul, eine US-amerikanische Fernsehserie des Senders AMC
 Biopharmaceutics Classification System, eine Leitlinie zur Klassifizierung und Beurteilung von Arzneimitteln
 Body-Condition-Scoring, Beurteilung des Ernährungszustandes von Milchvieh
 Bowl Championship Series, eine Spielserie nach dem Ende der regulären Saison im College Football in den USA
 Budd-Chiari-Syndrom, eine seltene Erkrankung der Leber
 Bundesverband CarSharing, Dachverband deutscher Carsharing-Anbieter 
 Business Connectivity Services, eine Reihe von Diensten und Features, mit denen Microsoft SharePoint-Lösungen mit Quellen für externe Daten verbunden werden können
 Business Consolidation System, einen Teil des Strategic Enterprise Managements der SAP, zusammen als SEM-BCS abgekürzt
 Business Coordination Software, eine kommerzielle webbasierte Projektmanagementsoftware
 British Computer Society
 European Air Transport Leipzig (ICAO-Code), deutsche Frachtfluggesellschaft
 European Air Transport (ICAO-Code), ehemalige belgische Frachtfluggesellschaft
 Cottbus Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Barclays (NYSE-Code), Finanzunternehmen aus Großbritannien

bcs steht für:
 Kohumono (ISO-639-3-Code), bantoide Sprache im nigerianischen Bundesstaat Cross River

Siehe auch:
 BCS-Theorie

BCS